The Governess – film del 1913 diretto da Walter Edwin
 La governante (The Governess) – film del 1998 diretto da Sandra Goldbacher